

Lüdersdorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Lüdersdorf – frazione della città di Trebbin (Brandeburgo)
 Lüdersdorf – frazione della città di Wriezen (Brandeburgo)
 Lüdersdorf – frazione del comune di Parsteinsee (Brandeburgo)

Pagine correlate 
Ludersdorf – pagina di disambiguazione